Nova Suíça é um bairro da cidade de Goiânia, fundado como um conjunto habitacional durante os anos 70. O bairro se inicia na quadra 566 e termina na Quadra 621. Bairro formado por 55 quadras. 
Está localizado entre os bairros: Jardim América (oeste), Parque Amazônia (sul), Bela Vista (leste) e Bueno (norte).

Bairro predominantemente residencial, seu limite chega a 150 metros do Parque Vaca Brava, um dos principais pontos turísticos da capital. Além da proximidade com o Vaca Brava, está próxima o suficiente para que seus moradores desfrutem de toda a estrutura de shopping centers, escolas, hospitais e bares do bairro Bueno.

Neste bairro se encontra a Praça Wilson Sales.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pela prefeitura, no Censo 2010 a população do Nova Suíça era de 7 155 pessoas.

Bairros de Goiânia